Polski plan kanałów telewizji kablowej (pasmo telewizyjne 110-862 MHz)

Uwagi 
 Kanały oznaczone jako Exx oraz Kxx mogą występować zarówno w eterze, jak i w kablu, natomiast kanały oznaczone jako Kxx* oraz Sxx - tylko w kablu.
 Brakuje w tabeli kanałów K01...K05. Występowały one historycznie w planie kanałów OIRT jako: R1 (48,5... 56,5 MHz), R2 (58...66 MHz), R3 (76...84 MHz), R4 (84...92 MHz), R5 (92...100 MHz).
 Cały plan kanałów podzielony jest na zakresy:
 Zakres I, VHF 1 (historyczny), kanały o szerokości 8 MHz: R1, R2
 Zakres II, VHF 2 (historyczny), kanały o szerokości 8 MHz: R3...R5
 Dolne pasmo specjalne, midband, kanały o szerokości 8 MHz: S01...S08
 Zakres III, VHF 3, 7 kanałów o szerokości 8 MHz: K06*...K12*, lub 8 kanałów o szerokości 7 MHz: E05...E12
 Górne pasmo specjalne, superband, kanały o szerokości 8 MHz: S09...S17
 Rozszerzone pasmo specjalne, hyperband, kanały o szerokości 8 MHz: S18...S38
 Zakres IV, UHF 4, kanały o szerokości 8 MHz: K21...K37
 Zakres V, UHF 5, kanały o szerokości 8 MHz: K38...K69
 Kanały o szerokości 7 MHz oznaczone Exx służą do rozprowadzania multipleksów w standardzie DVB-T, lub w standardzie T-DAB.
 Kanały o szerokości 8 MHz oznaczone Kxx* i Sxx służą do rozprowadzania multipleksów w standardzie DVB-C, lub programów analogowych.
 Kanały o szerokości 8 MHz oznaczone Kxx służą do rozprowadzania multipleksów w standardzie DVB-T, lub multipleksów w standardzie DVB-C, lub programów analogowych.
 System koloru SECAM jest nieodmiennie związany z niektórymi sygnałami TV analogowej pochodzącymi z zagranicy, występuje więc z konieczności w niektórych kanałach w emisji kablowej, zamiast systemu PAL.
 W standardzie D1 analogowy system dwóch dźwięków (tzw. czeska stereofonia A2 (fonia dodatkowa 6,258 MHz)), może występować nie tylko zamiennie, ale także równocześnie z fonią cyfrową NICAM, aby prawidłowo pracowały również odbiorniki stereofoniczne nie wyposażone w możliwość odbioru fonii NICAM. Tę możliwość niekiedy wykorzystuje się w TVK.

Podstawowe źródła:

Załącznik nr 21 do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 4 września 1997 r. pod tytułem „Wymagania techniczne dotyczące elementów składowych telewizji kablowej”, Ministerstwo Łączności, Warszawa 1997, strony 14...19, tablica 1 zatytułowana: „Zestawienie wartości częstotliwości kanałów”.

WYMAGANIA NA ODBIORNIK DLA POLSKIEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ, Profil 0, 1 i 2, Wersja 0.6, Przygotowanie: Grupa ds. techniki i sprzętu Międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej, Koordynacja: Sekcja Telewizji i Radiofonii Cyfrowej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa, czerwiec 2009.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI ANTENOWYCH INSTALACJI ZBIOROWYCH (AIZ), Wersja 07,  Grupa problemowa do spraw techniki i sprzętu Międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej, Warszawa, kwiecień 2010.

Zobacz też 
 Częstotliwości kanałów telewizyjnych
 Systemy emisji sygnału telewizyjnego
 Polski standard TV analogowej D1
 Telewizja kablowa
 CATV

Systemy emisji sygnału telewizyjnego
Listy związane z techniką